Gleißenberg ist ein Ortsname:
 Gleißenberg, Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern
 Gleißenberg (Burghaslach), Kirchdorf von Markt Burghaslach im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Gleißenberg ist ein Familienname:
 Nikolaus I. von Gleißenberg, von 1431 bis 1444 Benediktinerabt in Münsterschwarzach